Tonale kann sein

 alternative Bezeichnung für Tonar, ein frühmittelalterliches Gesangbuch
 Kurzform für den Passo del Tonale
 Alfa Romeo Tonale, ein Pkw-Modell von Alfa Romeo